Фёдор Гле́бов:
 Глебов, Фёдор Богданович — дворянин московский, стольник и воевода.
 Глебов, Фёдор Иванович (1734—1799) — русский военнослужащий, генерал-аншеф екатерининского времени, сенатор.
 Глебов, Фёдор Иванович (1901—1977) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда (1948).
 Глебов, Фёдор Никитич (ум. 1716) — русский военачальник и сподвижник Петра I, майор лейб-гвардии Преображенского полка и генерал-майор.
 Глебов, Фёдор Петрович (1914—1980) — советский художник, Заслуженный художник РСФСР (1974).